Dardanus (Oudgrieks: Δάρδανος; Dardanos) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was de legendarische zoon van Zeus en Atlas’ dochter Elektra. Hij gold als de stamvader van de Dardani en van de latere Trojanen. Over zijn levensloop waren meerdere versies in omloop, waarvan de kern neerkomt op het volgende.

Dardanus was gehuwd met Chryse, die bij haar huwelijk een palladion had meegekregen, een ruwhouten, zogenaamd uit de hemel gevallen beeld van de godin Pallas Athena. Vanuit zijn geboorte-eiland Samothrace stak Dardanus op een vlot over naar Klein-Azië en daar, aan de voet van het Idagebergte, op land dat hij van de plaatselijke koning Teucer (I) had gekregen, stichtte hij een stad die hij Dardania noemde, gelegen aan de Hellespont (vandaar de naam Dardanellen).

Hij huwde voor de tweede maal met Bateia, een dochter van koning Teucer, en verwekte bij haar een zoon Erichthonius, die op zijn beurt vader werd van Tros. Dardanus’ nageslacht bracht later het beroemde palladion naar Troje over. Dit beeld werd door Odysseus geroofd, waardoor overeenkomstig een voorspelling Troje tot ondergang was gedoemd.

Vergilius gebruikt in zijn Aeneis herhaaldelijk de woorden Dardania voor Troje, Dardanides voor koning Priamus en Dardanidae voor Trojanen, waarmee hij dus refereert aan deze legendarische voorvader.

Volgens een andere versie, die ook Vergilius volgt stamde Dardanus uit Italië (Ausonië), uit de Etrurische stad Corythus. Corythus zou ook de naam zijn van Dardanus' vader.

Koning in de Griekse mythologie